El término ADN puede referirse a:

 ADN, ácido desoxirribonucleico.
 Diario ADN, periódico gratuito distribuido en España.
 Acción Democrática Nacionalista, partido político de Bolivia.
 ADN Radio Chile, estación de radio chilena.
 ADN (transporte por vía navegable), acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía navegable.
 Alianza Democrática Nacional (diversos partidos comparten ese nombre)
 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, agencia de noticias oficial de la República Democrática Alemana.
 Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ONG ecologista de Andorra.